Грязновский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Грязновский сельсовет — в Тюменцевском районе Алтайского края.
 Грязновский сельсовет — в Липецком районе Липецкой области.
 Грязновский сельсовет — в Сосновском районе Тамбовской области.